Première Division 2013 (Burkina Faso)
 Première Division 2013 (Kameroen)